«Жизнь» (; в русском переводе Лозинского — «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции») — автобиографический роман итальянского скульптора, ювелира и писателя Бенвенуто Челлини.

История создания 

Книга «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» является одним из самых замечательных произведений литературы XVI в. Бенвенуто Челлини начал писать автобиографию в 1558 году, однако большинство её страниц написаны рукой 14-летнего мальчика, секретаря Челлини, и ещё несколько — иной рукой. Хроника доходит до 1562 года. В XVIII веке после разнообразных приключений рукопись пропала. В 1805 году она была найдена в одной из книжных лавок во Флоренции и передана в библиотеку Лауренциана, где находится и по сей день. Первое печатное издание появилось в Неаполе в 1728 году.

Жизнь Бенвенуто Челлини написана в той литературной манере, которую можно назвать популярной, и этим отличается от таких произведений, как «Исповедь» Блаженного Августина или «Исповедь» Жан-Жака Руссо. На страницах книги Бенвенуто Челлини не высказал никаких новых идей; он описал свои приключения, мысли и чувства с откровенностью, нехарактерной для жанра автобиографии предшествующего времени, и сделал это богатым разговорным языком, который очень убедительно передаёт ход мысли и переживания человека.

Культурное влияние 
Мемуары Бенвенуто Челлини вдохновили Александра Дюма — старшего на создание романа «Асканио», в котором описан период жизни Бенвенуто Челлини во Франции; в сюжет произведения автором искусно вплетена история любви подмастерья Асканио к дочке парижского прево — Коломбе. 

В 1838 году в Париже состоялась премьера оперы французского композитора Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини» на либретто Леона де Вайи и Огюста Барбье по мотивам той же автобиографии знаменитого художника и писателя; вторая редакция оперы была представлена публике в 1852 году в Веймаре. В 1877 году в Генуе была поставлена одноимённая опера итальянского композитора Эмилио Боццано на либретто Джузеппе Перозио, написанное по той же «Жизни Бенвенуто Челлини…»  

В 1945 году испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали выполнил набор иллюстраций акварелью и чернилами к книге (, ныне хранятся в Театре-музее Дали в Фигерасе).

Немецкий перевод 
Авторский перевод на немецкий язык (:de:Leben des Benvenuto Cellini) выполнил Гёте.

Русский перевод 
Первые русские переводы были сделаны в XIX веке, не с оригинала, а с французского перевода:
 
 

Впервые с итальянского языка книгу перевёл Михаил Лозинский:
 

В дальнейшем перевод Лозинского неоднократно переиздавался (1958, 1987 и т. д.).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Vita (ит.)
 
 The Autobiography of Benvenuto Cellini by Benvenuto Cellini - Проект «Гутенберг» (англ.)

Книги по алфавиту
Литература Италии
Бенвенуто Челлини
Мемуары и автобиографии